Visiteur steht für:
 Le Visiteur, einaktiges Theaterstück von Éric-Emmanuel Schmitt
 Wagenmeister (Eisenbahn), Eisenbahnerberuf